Список рек Калининградской области — список рек, полностью или частично протекающих по территории Калининградской области. Область имеет густую речную систему, состоящую из более чем 4610 водотоков суммарной длиной 12720 км. Большинство рек относятся к разряду малых рек с длиной от 10 до 25 — 50 км. Только шесть рек имеют длину свыше 100 км — Неман, Шешупе, Преголя, Лава, Анграпа, Инструч. По классификации рек Преголя считается средней рекой, в то время как Неман относится к большим рекам. Все реки равнинного типа, принадлежат к бассейну Балтийского моря. На территории области реки впадают в Куршский и Калининградский заливы, Балтийское море. Реки имеют смешанное питание, годовой сток распределяется в следующих пропорциях: 40 % приходится на снеговое питание, 35 % на дождевое, и 25 % на грунтовое. Весной на реках области наблюдается половодье. Ледовый режим рек неустойчив и зависит от температурного режима, так в мягкие зимы толщина льда составляет 10-15 см, в средние — 30-40 см, а в суровые — до 65-70 см. Устойчивый ледостав может и вовсе не образовываться в аномально мягкие зимы. Часть рек являются трансграничными реками, протекая помимо Калининградской области по территории соседних государств Польши или Литвы.

В государственном водном реестре на территории области имеются данные о 125 реках, 12 каналах, 7 водотоках и 2 ручьях, длина которых превышает 10 км. Все водные объекты относятся к Балтийскому бассейновому округу, территория Калининградской области разделена на три водохозяйственных участка:
 01.01.00.001 — Неман
 01.01.00.002 — Преголя
 01.01.00.003 — Реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области, без рек Неман и Преголя.

Карта 
Физическая карта Калининградской области с основными объектами.

Бассейн рек Куршского залива

Бассейн рек Калининградского залива

Бассейн рек Балтийского моря

Примечания

Литература 
 

Списки рек России
 
Реки